Фоминичи — название населённых пунктов в России:

 Фоминичи — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Фоминичи — село в Кировском районе Калужской области.